Johann Pertsch ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Pertsch (1694–1754), deutscher Kirchenhistoriker und Professor der Rechte der Universität Helmstedt
 Johann Nepomuk Pertsch (1784–1835), deutscher Architekt und Maler